Takahashi kan syfta på:

Platser 
Takahashi, Okayama - en stad i Okayama prefektur, Japan

Personer 
Ai Takahashi - en japansk sångerska och skådespelare
Chiaki Takahashi - en japansk röstskådespelerska
Daisuke Takahashi - en japansk konståkare
Hideto Takahashi - en japansk fotbollsspelare
Hitomi Takahashi - en japansk popsångerska 
Kazuki Takahashi - en japansk mangaskapare
Kaori Takahashi - en japansk konstsimmare 
Keita Takahashi - en japansk speldesigner
Naoko Takahashi - en japansk friidrottare
Korekiyo Takahashi - en japansk politiker och finansman
Kunimitsu Takahashi - en japansk roadracing- och racerförare   
Rumiko Takahashi - en japansk mangaförfattare
Sakae Takahashi - en japansk fotbollsspelare
Shigeru Takahashi - en japansk fotbollsspelare
Shoko Takahashi - en japansk bordtennisspelare
Subaru Takahashi - en japansk längdåkare
Takeo Takahashi - en japansk fotbollsspelare
Yoshinobu Takahashi - en japansk basebollspelare
Yuki Takahashi - en japansk roadracingförare

Övrigt 
Takahashi (auktor) - auktorsförkortning